Пётр Салтыко́в: Салтыков, Пётр Алексеевич (1767—1792) — русский военный, полковник.
 Салтыков, Пётр Дмитриевич (1804—1889) — один из крупнейших европейских коллекционеров XIX века. Внук Н. И. Салтыкова, брат А. Д. Салтыкова.
 
 Салтыков, Пётр Михайлович (?—1690) — боярин, доверенное лицо царя Алексея Михайловича.
 Салтыков, Пётр Самойлович (?—1719) — боярин, смоленский воевода, смоленский, казанский, астраханский губернатор при Петре I.
 Салтыков, Пётр Семёнович (1698—1772) — граф, российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал.
 Салтыков, Пётр Степанович (род. 1958) — советский бегун-марафонец.